Серге́й Сердюко́в:
 Сердюков, Сергей Сергеевич (род. 1981) — российский футболист.
 Сердюков, Сергей Яковлевич (1901—1945) — полный кавалер ордена Славы.